Chris Brown (ur. 1978) – bahamski lekkoatleta, sprinter, mistrz olimpijski
 Chris Brown (ur. 1984) – angielski piłkarz
 Chris Brown (ur. 1989) – amerykański piosenkarz R&B,tancerz
 Chris Brown (ur. 1978) – australijski lekarz weterynarii, osobowość telewizyjna